Akandra ist der Name folgender Orte:
ein Küstenplatz in Hinterindien; siehe Akandra (Hinterindien)
eine Stadt im südlichen China; siehe Akandra (China)